Producător se poate referi la o ocupație:
producător (economie), individ sau organizație care creează bunuri sau servicii în economie, de exemplu: producător agricol (vezi și producție, costuri, prețuri, service)
producător executiv, supraveghează unul sau mai mulți producători
producător de film, controlează producerea unor filme
producător de muzică, se ocupă cu producerea melodiilor
producător de linie, dirijează bugetul și/sau filmarea zi de zi a unui film
producător de jocuri, produce jocuri pe calculator și de consolă
producător de Hip hop, creează muzică hip hop folosind instrumente electronice
Impresar, un producător sau administrator în industria teatrului și a muzicii
producător de radio, supraveghează producerea unui spectacol radio
producător la Record sau producător de evenimente muzicale, în industria muzicală
producător de televiziune, supraveghează producția programelor de televiziune
producător de teatru, supraveghează punerea în scenă a producțiilor de teatru
producător Web, supraveghează administrarea site-urilor web
producător online, supraveghează conținutul site-urilor web

Producător se poate referi și la:
autotrof, un organism care sintetizează compuși organici bogați în energie
"Producătorul", un episod din Insula lui Gilligan
Termen de jargon pentru HO/RT1, un document dat unui șofer de către un ofițer de poliție în Marea Britanie, cerându-i "producerea" carnetului său/ei de conducere la secția de poliție în următoarele 7 zile.

Vezi și
Producție (pagină lipsită de ambiguitate)
Producători (pagină lipsită de ambiguitate)